Янонис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Янонис, Арвидас Александрович (род. 1961) — советский и литовский футболист.
 Янонис, Освальдас Витаутович (род. 1948) — библиографовед, профессор.
 Янонис, Юлюс (1896—1917) — литовский поэт и революционный деятель.